Héctor Vergara (San Javier, 1966. december 15.–) kanadai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Hector Osvaldo Vergara. 1990-ben diplomázott a Winnipegi Egyetemben. Egyéb foglalkozása: egy végrehajtó iroda vezetője.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1983-ban tette le, 1990-ben lett az I. Liga asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2010-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kanadai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2010-ben búcsúzott. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 77.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Japáng az 5., az 1993-as U17-es labdarúgó-világbajnokságot, Ecuador a 6., az 1995-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Argentína a 13., a 2001-es ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, Kanada a 16., a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbírói szolgálatokra jelölte.

---

Négy világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra, Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 14.

2002-es labdarúgó-világbajnokság
Három csoporttalálkozón, az egyik nyolcad- illetve negyeddöntőn, majd a bronztalálkozón segítette a kijelölt játékvezetők munkáját. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz.

2006-os labdarúgó-világbajnokság
Három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőn, valamint az elődöntőben volt Benito Archundia játékvezető segítője. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei.

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
2008-ban a FIFA JB bejelentette, hogy a Dél-Afrikai rendezésű labdarúgó-világbajnokság lehetséges játékvezető-partbírók átmeneti listájára jelölte. A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. A  mexikói Benito Archundia játékvezető egyik, állandó segítőjeként tevékenykedett.

Világbajnoki mérkőzés

Arany Kupa 
Az Amerikai Egyesült Államoka 6., a 2002-es CONCACAF-aranykupa, a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa, a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa, illetve a 10., a 2009-es CONCACAF-aranykupa tornát, aholtöbb működő játékvezető mellett asszisztensként dolgozott. Foglalkoztatására jellemző, hogy 13 találkozón működhetett.

Olimpia 
Görögország fővárosában, Athénban rendezték a XXVIII., a 2004. évi nyári olimpiai játékokat, ahol a FIFA JB három mérkőzésen asszisztensi feladattal bízta meg.

Konföderációs kupa 
Dél-Afrika rendezte a 2009-es konföderációs kupa tornát, ahol kettő csoportmérkőzésen segédkezett állandó, nemzetközi játékvezető társának, Benito Archundia játékvezetőnek.

2009-es konföderációs kupa

Források

Kapcsolódó szócikk
Labdarúgó-játékvezetők listája

Kanadai labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
A 2006-os labdarúgó-világbajnokság játékvezetői
Élő személyek